Ска́диньш () — латышская фамилия:

 Скадиньш, Август (1902—1945) — ливский поэт и прозаик.
 Скадиньш, Йохан — латвийский хоккеист и футболист.
 Скадиньш, Эмилс Хуго (1884—1966) — полковник-лейтенант, начальник Даугавпилсского военного госпиталя.
 Скадиньш, Эрик — латвийский футболист, защитник.
 Скадиньш, Юрис — латвийский футболист, нападающий.